Frederic Drăghici (ur. 1 czerwca 1913 w Reșița) – rumuński gimnastyk. Uczestnik Igrzysk Olimpijskich w 1936 w Berlinie. Na igrzyskach olimpijskich zajął 97. miejsce w wieloboju gimnastycznym.

Bibliografia 
 

Rumuńscy gimnastycy sportowi
Urodzeni w 1913
Rumuńscy olimpijczycy
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 1936
Ludzie urodzeni w Reșicie